Архиепископ Роман (в миру Роман Йоханнович Танг, ; 3 октября 1893, Аренсбург — 18 июля 1963, Вильнюс) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Виленский и Литовский.

Биография 
Родился 3 октября 1893 года в Аренсбурге (ныне Курессааре, Эстония). Крещен в Никольской церкви Аренсбурга 10 октября протоиереем Александром Кудрявцевым. Его отец Иоган Юрьевич был убежденным лютеранином, а мать Мелания Георгиевна православная. По собственному признанию: «Оба они были люди простые, честные, трудолюбивые и исключительно набожные. Между родителями нередко происходили оживленные споры на религиозные темы. Эти споры всегда кончались победой матери, весьма начитанной и недурно разбиравшейся в Священном Писании»

В 1909 году окончил Аренсбургское городское училище.

Трудовую деятельность начал в судебном ведомстве, а с началом Первой мировой войны поступает в военное училище и принимает участие в боевых действиях русской армии.

В 1916 году — окончил Московские общеобразовательные курсы, где при испытательной комиссии выдержал экзамен на аттестат зрелости.

После революции 1917 года молодой человек возвращается в Эстонию и служит в различных ведомствах канцелярским работником.

В 1920-е годы был чтецом и певчим. Изучал церковные дисциплины, необходиме для пастырского служения.

7 марта 1931 году был рукоположен митрополитом Александром (Паулусом) во диакона, а 8 марта — во священника к Богоявленскому храму города Йыхви.

С 1 марта 1933 года — священник церкви Пюхтицкого женского монастыря.

С 9 июня 1940 года снова назначен священником Йыхвинского Богоявленского храма в помощь больному настоятелю и благочинному округа протоиерею Александру Мяннику.

С 6 мая 1949 — настоятель того же храма и благочинный округа.

17 марта 1950 года определен епископом Таллинским, викарием Ленинградской епархии. 

Будучи безбрачным, 7 апреля 1950 года в Псково-Печерском монастыре пострижен в монашество игуменом Пименом (Извековым). 14 апреля 1950 года возведён в сан архимандрита.

Хиротонисан во епископа  в Никольском кафедральном соборе города Ленинграда 16 апреля 1950 года. Хиротонию совершили патриарх Алексий I, митрополит Ленинградский Григорий (Чуков) и епископ Лужский Симеон (Бычков).

26 марта 1951 года утвержден епископом Таллинским и Эстонским. 

В июле 1952 года, после кончины епископа Симеона, митрополит Григорий испросил разрешения временно, до назначения нового лица, возложить обязанности викария Ленинградской епархии на епископа Романа.

Председатель Комиссии по организации похорон митрополита Григория, работавшей с 5 по 12 ноября 1955 года. Временно управлял Ленинградской епархией до 28 ноября 1955 года. 

20 декабря 1955 года назначен епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии в помощь новоназначенному тяжело болевшему митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Елевферию (Воронцову).

С 23 июля 1956 года — епископ Ивановский и Кинешемский. Принимал в епархию духовенство, изгоняемое с прежних мест служения — протоиерея Ростислава Лозинского из Тарту, Андрея Сергеенко — из Ленинграда.

С 9 декабря 1958 года — епископ Курский и Белгородский.

С 21 мая 1959 года — архиепископ Виленский и Литовский, священноархимандрит Виленского Свято-Духова монастыря. В 1960 году дал приют в монастыре сёстрам закрытого Виленского женского Марие-Магдалининского монастыря.

В июне 1963 года помещён в больницу в связи с обострением диабета. 15 июля утром произошло кровоизлияние в мозг.

Скончался 18 июля 1963 года в Вильнюсе. Похоронен в архиерейской усыпальнице Свято-Духовского монастыря в Вильнюсе.

Примечания

Литература 
 Керкович А., протоиерей Архиепископ Виленский и Литовский Роман (некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1963. — № 9. — С. 25-28.
 Архипастыри земли Ивановской. Церковно-исторические сочинения. — Иваново, 2000. — 140 с.
 Автобиография Преосвященнейшего Романа (Танга), епископа Таллиннского и Эстонского // bogoslov.ru, 30 ноября 2011
 Архипастыри земли Эстонской X—XXI столетия: [альбом] / [сост.: Илляшевич В. Н., Мянник С. Г.]. — Таллин : Изд. отд. Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, 2013. — 111 с. — ISBN 978-9949-9357-7-2
 Петров И. В. Православная Балтия 1939—1953 гг.: период войн, репрессий и межнациональных противоречий. — СПб.: Бумажные книги, 2016. — 376 с.
 Непочатова М. И. К истории церковно-государственных отношений в Эстонии в 1948—1953 гг. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. — Вып. 81. — С. 81-90.

Архиепископы Русской православной церкви
Похороненные в Свято-Духовом монастыре